

Patronyme 
Le nom de Bassi a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Agostino Bassi (1773-1856), biologiste italien.
 Amine Bassi (1997-), footballeur franco-marocain.
 Bartolomeo Bassi (v. 1600-1640), peintre italien.
 Charles Bassi (1772-1840), premier directeur de la Direction des bâtiments de Finlande.
 Ettore Bassi (1970-), acteur de télévision et de cinéma italien.
 Giambattista Bassi (1784-1852), peintre italien
 Gildaldo Bassi (1852-1932), photographe italien.
 Giorgio Bassi (1934-), pilote automobile italien.
 Giovanni Bassi (1894-1942), coureur cycliste italien.
 Laure Maria Catarina Bassi (1711-1778), physicienne italienne.
 Luigi Bassi (1833-1871), clarinettiste et compositeur italien.
 Martino Bassi (1542-1591), architecte italien.
 Michel Bassi (1935-), personnalité de l'environnement politique français. 
 Rinaldo Bassi (1940-), réalisateur français.
 Ugo Bassi (1800-1849), patriote italien.

Toponyme
 Bassi, une commune rurale et le chef-lieu du département de Bassi au Burkina Faso
 Le  département de Bassi dans la province du Zondoma au Burkina Faso dont la ville éponyme est le chef-lieu

Urbanisme
 Bassi (Naples) est le nom donné aux appartements les plus pauvres de Naples.

Divers
 Bassi, ancêtre du groupe ethnique Yabassi du Cameroun.
 Palais Bassi, palais dans le Rione Ponte de Rome.

Homonymie de patronyme italien